Audiokompression bezeichnet:
 in der Informatik eine Datenreduktion oder Datenkompression digitaler Audiosignale, siehe Audiodatenkompression.
 in der Signalverarbeitung eine Dynamikeinengung eines Signalpegels, siehe Kompressor (Signalverarbeitung).